Биг-Хорн или Бигхорн ():

Топонимы 
 
 Биг-Хорн — статистически обособленная местность в штате Вайоминг.
 Биг-Хорн — горная вершина в штате (Вашингтон).
 Хребет Биг-Хорн — горный хребет в штатах Вайоминг и Монтана.
 Бассейн Биг-Хорн — в штатах Вайоминг и Монтата.
 Бигхорн-Ривер (Альберта) (Канада)
 Национальный заповедник Каньон Бигхорн
 Бигхорн — река в штатах Вайоминг и Монтана.
 Бигхорн — скважина глубиной 7583 метра в штате Вайоминг.